|-
| 171901 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171902 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171903 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171904 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171905 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171906 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171907 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171908 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171909 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171910 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171911 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171912 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171913 - || || 19 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171914 - || || 19 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171915 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171916 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171917 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171918 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171919 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 171920 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171921 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171922 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171923 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171924 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171925 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171926 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171927 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171928 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171929 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171930 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171931 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171932 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171933 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171934 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171935 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171936 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171937 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171938 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171939 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171940 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171941 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171942 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171943 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171944 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171945 - || || 25 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 171946 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171947 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171948 - || || 27 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171949 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171950 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171951 - || || 19 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171952 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171953 - || || 23 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171954 - || || 26 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171955 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171956 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171957 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171958 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171959 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171960 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171961 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171962 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171963 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171964 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171965 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171966 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171967 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171968 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171969 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171970 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171971 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171972 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171973 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171974 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171975 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171976 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171977 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171978 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171979 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171980 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171981 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171982 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171983 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171984 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171985 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171986 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171987 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171988 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171989 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171990 - || || 12 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171991 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171992 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171993 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171994 - || || 14 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171995 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171996 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 171997 - || || 14 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 171998 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 171999 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172000 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

1